A Itália competiu em todos os jogos olímpicos modernos.

A Itália participou de todos os Jogos Olímpicos de Verão e  Inverno, conquistando 577 medalhas nas edições de Verão e 124 medalhas nas edições de Inverno. A Itália ganhou um total de 246 medalhas de ouro, o que faz delas o sexto país de maior sucesso na história olímpica, depois dos EUA, União Soviética, Alemanha, Grã-Bretanha e França. A Itália tem a sexta maior quantidade de medalhas, com 701 no total.

O Comitê Olímpico Nacional da Itália foi criado em 1908 e reconhecido em 1913. A equipe olímpica italiana também competiu nos Jogos do Mediterrâneo, onde conquistou um total de 1.786 medalhas, a maior delas na história dos jogos. A partir de 2016 eles são a nação mais bem sucedida na esgrima na história olímpica.

Jogos em que foi sede 
A Itália foram sede dos Jogos Olímpicos em 3 ocasiões:

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Ligações externas 
 
 
 
 

Itália nos Jogos Olímpicos